Пруса́к:
 Рыжий таракан (Blattella germanica) — вид тараканов из семейства Ectobiidae

Фамилия 
 Прусак, Лола (1895-1985) — французский модельер
 Прусак, Михаил Михайлович (род. 1960) — российский политик, губернатор Новгородской области (1991—2007), бывший деятель партии «Демократическая Россия»

См. также 
 Пруссак